Konserwator budynków – tytuł zawodowy
 Konserwator szkolny – tytuł zawodowy
 Konserwator części – tytuł zawodowy
 Konserwator dzieł sztuki – tytuł zawodowy
 Konserwator skór surowych – tytuł zawodowy
 Konserwator systemów komputerowych i sieci – tytuł zawodowy
 Konserwator zabytków – zawód
 Konserwator zabytków archeologicznych – zawód - pracownik służby ochrony zabytków
 Konserwator przyrody – organ ochrony przyrody